Bollenhagen ist der Name:

 eines Ortsteils der Gemeinde Jade, siehe Jade (Gemeinde)

Bollenhagen ist der Familienname von:

 Hermann Bollenhagen (* 1902; † ?), deutscher Jurist